Гладыш или Гладыши: — различные значения.

Биология 
 Гладыш () — род растений семейства Зонтичные.
 Гладыш шершавый
 Гладыш щетинистоволосистый
 Гладыш — одно из названий вида грибов .
 Гладыши () — род клопов.
 Гладыши  — семейство клопов.
 Гладыши  — семейство жуков.

Топонимы 
 Гладыш — река в Приозерском районе Ленинградской области, бассейн Ладожского озера.
 Гладыши — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Гладыши — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России.

Персоналии 
 Гладыш, Василиса Афанасьевна (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.
 Гладыш, Николай Александрович (1860—1916) — член IV Государственной думы от Самарской губернии.

См. также 
 Гладышев